Mitchellville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mitchellville (Arkansas)
Mitchellville (Iowa)
Mitchellville (Maryland)
Mitchellville (Tennessee)